Cedar Crest ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cedar Crest (Colorado)
 Cedar Crest (Kalifornien)
 Cedar Crest (Massachusetts)
 Cedar Crest (New Jersey)
 Cedar Crest (New Mexico)
 Cedar Crest (Oklahoma)
 Cedar Crest (Virginia)
 Cedar Crest Manor (New Jersey)
 Cedar Crest North (Tennessee)

im NRHP gelistete Objekte:
 Cedar Crest (Alabama), NRHP-Nr. 93000763
 Cedar Crest (Kansas), NRHP-Nr. 82002672